En anatomie humaine, un ganglion peut être :
 un ganglion lymphatique, une cavité où se rencontrent plusieurs vaisseaux lymphatiques. Notamment :
 le ganglion de Troisier, une pathologie d'un ganglion lymphatique,
 le ganglion sentinelle, premier ganglion lymphatique recevant la lymphe drainée d'une région où l'on suspecte la présence d'un cancer ;
 un ganglion nerveux, regroupement des corps cellulaires de plusieurs neurones. Notamment :
 le ganglion ptérygopalatin (ou sphéno-palatin), également appelé ganglion de Meckel, situé derrière la cavité nasale, dans la fosse ptérygo-palatine,
 le ganglion spinal (ou rachidien), un noyau situé sur la racine sensitive dorsale du nerf spinal,
 le  ganglion trigéminal, également appelé ganglion de Gasser, un ganglion nerveux sensitif du nerf trijumeau.

Lexique de l'anatomie